Drunen steht für:
 Drunen (Heusden), Dorf der Gemeinde Heusden in der Provinz Nordbrabant in den Niederlanden

Drunen ist der Familienname folgender Personen:
 Martin van Drunen (* 1966), niederländischer Sänger und Bassist